Regina (fr. Régina) – miasto w Kanadzie, stolica prowincji Saskatchewan. Najbliższe miasta to Pilot Butte, White City, Lumsdena i Balgonie.

Jest drugim pod względem liczby mieszkańców miastem w prowincji Saskatchewan (po Saskatoon), jednakże pełni rolę centrum ekonomiczno-kulturalnego dla całego regionu. Język angielski jest językiem ojczystym dla 87,7%, francuski dla 1,5% mieszkańców (2006).

11 lutego 1926 roku w mieście urodził się aktor Leslie Nielsen.

Historia 
Miasto zostało założone w 1882 roku.  W 1912 Cyklon Regina zniszczył większą część miasta.

Przestępstwa

Sport 
 Regina Pats – klub hokejowy
 Mistrzostwa Świata Juniorów w Hokeju na Lodzie 2010/Elita

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona miasta 
  Lotnisko 

Miasta w Saskatchewan
Regina (Kanada)

el:Ρεγγίνα